Любовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любовичи — деревня в Житковичском районе Гомельской области.

Украина 
 Любовичи — село в Малинском районе Житомирской области.
 Любовичи — село в Городокском районе Львовской области.